zawód (praca)
 Konkurencja (sport)

Zobacz też